Ма́льте Я́кшик (; ) — немецкий гребец, выступает за национальную сборную Германии по академической гребле начиная с 2013 года. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2016 и 2020), двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, победитель многих регат национального и международного значения.

Биография 
Мальте Якшик родился 3 августа 1993 года в городе Бонне, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Активно заниматься гребным спортом начал в возрасте девяти лет в 2002 году, проходил подготовку в Даттельне в местном гребном клубе «Рауксель».

Впервые заявил о себе в 2010 году, выиграв серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров в чешском Рачице — в зачёте распашных восьмёрок с рулевым. Год спустя в безрульных четвёрках одержал победу на юниорском мировом первенстве в английском Итоне.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне Якшик добился в сезоне 2013 года, когда вошёл в основной состав немецкой национальной сборной, удачно дебютировал на этапах Кубка мира и побывал на чемпионате Европы в испанской Севилье, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в безрульных распашных четвёрках. В следующем сезоне в восьмёрках одержал победу на европейском первенстве в Белграде и взял серебро на мировом первенстве в Амстердаме. Ещё через год в той же дисциплине защитил звание чемпиона Европы на соревнованиях в польской Познани и завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Эгбелете. Имел успех и на домашнем европейском первенстве в Бранденбурге, где его восьмёрка вновь была лучшей.

Благодаря череде удачных выступлений Мальте Якшик удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, стартовал здесь в составе экипажа, куда также вошли гребцы Ханнес Оцик, Андреас Куффнер, Эрик Йоханнесен, Максимилиан Райнельт, Феликс Драхотта, Рихард Шмидт, Максимилиан Мунски и рулевой Мартин Зауэр — они с первого места квалифицировались на предварительном этапе, после чего в решающем финальном заезде пришли к финишу вторыми, отстав от победившей команды Великобритании более чем на секунду, и завоевали тем самым серебряные олимпийские медали.

Примечания

Ссылки 
 Мальте Якшик  — справка на сайте Deutschlandachter
 

Гребцы (академическая гребля) Германии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы Европы по академической гребле